Hintereck ist der Ortsname von

 Hintereck (Breitnau), Ortsteil der Gemeinde Breitnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hintereck (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hintereck (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hintereck (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Hinteregg